Графі́чна то́чність — ступінь точності відтворення на відбитку всіх елементів зображення оригіналу відповідно до їх форми, розмір і розташування. При багатофарбовому  друці графічна точність відтворюваного зображення значно впливає на точність суміщення фарб на відбитку. В даному процесі можуть виникнути дефекти, що спотворюють графічну точність. Це може бути: надлишковий тиск, неправильний вибір товщини декеля офсетного циліндра, використання м’якого декеля, слабкий натяг гумотканевої пластини, надлишкова товщина фарбового шару, підвищена деформація паперу та ін. 

Поліграфія